Arry kan syfta på:

 Arry, Moselle, fransk kommun i departementet Moselle
 Arry, Somme, fransk kommun i departementet Somme